

Architettura 
Ipogeo Palmieri – sito archeologico leccese
Villa Palmieri – villa di Firenze

Persone 

Emerson Palmieri dos Santos (1994) – calciatore brasiliano naturalizzato italiano
Giovanni Palmieri dos Santos (1989) – calciatore brasiliano
Riccardo Palmieri (XII secolo-1189) – arcivescovo cattolico inglese

Pagine collegate 
 Cristoforo Palmieri